«Новая Европа с Майклом Пейлином» — документальный фильм о путешествиях, представленный Майклом Пейлином и впервые выпущенный на BBC 16 сентября 2007 года в Великобритании и в США на канале Travel 28 января 2008 года. Пейлин посещает 20 стран Центральной и Восточной Европы — передача была снята после расширения Европейского Союза в 2004 году (и незадолго до расширения 2007 года), во время которого присоединились многие страны, в которые отправился Пейлин, и которое существенно изменило отношения между Востоком и Западом на континенте. Съёмка была сделана в 2006 и начале 2007 года с использованием оборудования высокой четкости. Результат был преобразован в семь одночасовых программ для BBC One и одновременной передачи на BBC HD. Также была написана книга «Новая Европа», описывающая путешествие, и иллюстрированная фотографиями Базиля Пао.

Эпизоды 
Телесериал состоит из семи одночасовых эпизодов:

Примечания

Ссылки 
 Новая Европа с Майклом Пейлином на IMDb
 Путешествия Пейлина — официальный веб-сайт
 Новая Европа с Майклом Пейлином на BBC Programmes
 Интервью Майкла Пейлина 

Телесериалы Великобритании, запущенные в 2007 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2007 году
Документальные фильмы Би-би-си
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Германии
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в России